Tolentino bezeichnet:

 Tolentino, einen Ort in Italien
 Vertrag von Tolentino

Tolentino ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Abraham Tolentino (* 1964), philippinischer Politiker und Sportfunktionär, Bürgermeister von Tagaytay City
 Arturo Tolentino (1910–2004), philippinischer Politiker
 Bruno Tolentino (1940–2007), brasilianischer Lyriker, Hochschullehrer und Dolmetscher
 Jia Tolentino (* 1988), US-amerikanische Autorin und Journalistin
 José Tolentino Calaça de Mendonça (* 1965), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof und päpstlicher Geheimarchivar
 Niccolò da Tolentino (1355–1435), italienischer Condottiere
 Nikolaus von Tolentino (1245–1305), italienischer Mönch, Prediger und Krankenseelsorger 
 Romulo Tolentino de la Cruz (1947–2021), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Zamboanga

Siehe auch:

 Pala vom seligen Nikolaus von Tolentino (Raffael)